AMPV steht für:
 Arzneimittelprüfrichtlinien-Verordnung, Verordnungsermächtigung im Rahmen des Arzneimittelgesetzes
 Armored Multi-Purpose Vehicle, US-amerikanisches Entwicklungsprogramm für einen M113-Nachfolger
 Armoured Multi Purpose Vehicle, deutsches leicht gepanzertes 4×4-Militärradfahrzeug
 Avian Metapneumovirus (auch Turkey Rhinotracheitis Virus, Swollen Head Syndrome bzw. lat.: Metapneumovirus aviar), Virus aus der Gattung Metapneumovirus, Familie Pneumoviridae, der insbesondere Truthähne befällt

Abkürzung